La Chronique auto est une rubrique du journal Spirou sur l'automobile.

Historique 
Le premier article sur l'automobile date de 1938 dans le  et a pour titre En quelle année l'automobile fut elle inventée. Après guerre, les premiers articles sur le sujet date de 1949 à partir du . En 1950, à la suite des nombreuses demandes par courrier des lecteurs, une rubrique régulière est créée sous le titre Starter dans le  du . La plus grande partie des articles sont rédigés par le journaliste Jacques Wauters. L'année suivante, André Franquin illustre la rubrique jusqu'en 1956 où il cède, par manque de temps, le dessin à son assistant Jidéhem. En 1961, est créé graphiquement le personnage de Starter qui intègre sa propre bande dessinée quelques années plus tard. Jacques Wauters abandonne progressivement sa participation et laisse Jidéhem s'occuper seul des textes et des illustrations. En 1971, Jidéhem débordé de travail, s'adjoint de Jean Luc Béghin pour que la série continue de paraitre régulièrement. En 1976, la rubrique est remplacée par des posters dessinés par Jidéhem jusqu'au .

Liste des publications

Source 
Spirou et l'automobile sur le site Toutspirou.

Rubrique du journal Spirou